Канада на X зимових Паралімпійських іграх, які проходили у 2010 році у канадському Ванкувері, була представлена 46 спортсменами у всіх видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Паралімпійських ігор був следж-хокеїст Жан Лабонт, а на церемонії закриття — гірськолижниця Лорен Вулстенкрофт. Канадські атлети завоювали 19 медалей, з них 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Збірна Канади зайняла неофіційне третє загальнокомандне залікове місце.

Медалісти

Біатлон 

Жінки

Чоловіки

Гірськолижний спорт 

Жінки

Чоловіки

Керлінг на візках 

Склад команди

Круговий раунд 

 Поєдинки

Турнірна таблиця

Півфінал

Поєдинок за золото

Лижні перегони 

Жінки

Чоловіки

Следж-хокей 

 Склад команди

Круговий раунд 

Поєдинки

Турнірна таблиця

Півфінал

Поєдинок за бронзу

Примітки

Посилання 
 Vancouver 2010 Paralympic Games official website
 Canadian Paralympic Committee official website 
 International Paralympic Committee official website 

Країни на зимових Паралімпійських іграх 2010
2010 у канадському спорті